Miejscowość w Stanach Zjednoczonych:

 Zaleski – wieś w stanie Ohio

Miasto w Rosji

 Peresław Zaleski

Osoby o nazwisku Zaleski:

 August Zaleski (1883–1972) – polski polityk i dyplomata, prezydent RP na uchodźstwie
 Bogusław Zaleski (ur. 1948) – polski dyplomata
 Bolesław Zaleski (1866–1933) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 Bronisław Zaleski (1819 lub 1820 – 1880) – polski i białoruski działacz społeczny, pisarz, publicysta i malarz amator
 Filip Zaleski (1836–1911) – prawnik, polityk, c.k. namiestnik Królestwa Galicji i Lodomerii
 Jan Zaleski (1868–1932) – polski biochemik
 Jan Zaleski (1926–1981) – polski filolog
 Janusz Zaleski (ur. 1952) – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody
 Janusz Zaleski (ur. 1955) – polski inżynier, były wojewoda wrocławski
 Józef Bohdan Zaleski (1802-1886) – poeta
 Józef Zaleski (1838-1899) – wojskowy
 Józef Zaleski, właśc. Józef Bolesław Piotrowski (1850-1915) – pisarz
 Karol Zaleski (1856–1941) – polski lekarz miejski w Sanoku, działacz społeczny, przyrodnik, esteta
 Karol Zaleski (1890–1969) – polski profesor, fitopatolog
 Kazimierz Piotr Zaleski (ur. 1928) – polski fizyk mieszkający we Francji, specjalista od spraw energii jądrowej, prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno–Literackiego we Francji zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu
 Krzysztof Zaleski (1948–2008) – polski aktor, scenarzysta i reżyser
 Krzysztof Zamenhof-Zaleski (ur. 1925) – polski inżynier i konstruktor, esperantysta
 Marcin Zaleski (1796–1877) – polski malarz
 Marek Zaleski (ur. 1952) – polski krytyk literacki
 Michał Zaleski (ur. 1952) – polski samorządowiec, prezydent Torunia
 Piotr Zaleski – polski gitarzysta, profesor sztuki
 Piotr Falkenhagen-Zaleski (1809–1883) – polski finansista, działacz emigracyjny
 Romain Zaleski (ur. 1933) – francuski finansista polskiego pochodzenia
 Wacław Zaleski (1799–1849) – polski poeta, działacz społeczny, folklorysta, Gubernator Galicji
 Wacław Zaleski (1868–1913)– polityk austro–węgierski, c. k. minister 
 Władysław Józef Zaleski (1894–1982) – polski prawnik, działacz państwowy na emigracji
 Władysław Michał Zaleski (1852–1925) – polski duchowny katolicki, arcybiskup, dyplomata watykański, podróżnik i przyrodnik
 Wojciech Zaleski (1906–1961) – polski polityk
 Zbigniew Zaleski (1947–2019) – polski psycholog, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ur. 1956) – polski duchowny katolicki i działacz społeczny
 Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1967) – polski historyk literatury, krytyk, poeta i publicysta